Brettle ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Brettle (1851–1925), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Constantin Brettle (1859–1937), deutscher römisch-katholischer Pfarrer
 Emil Brettle (1877–1945), deutscher Jurist, Oberreichsanwalt des Deutschen Reichs im Nationalsozialismus